Пётр Ива́нович Анто́нов:
 Антонов, Пётр Иванович (1872—1938) — святой Русской православной церкви, мученик.
 Антонов, Пётр Иванович (1904—1964) — сотрудник советских органов охраны правопорядка.
 Антонов, Пётр Иванович (1941—1996) — советский самбист.